Miejscowości w Dominice:
 Portsmouth - miasto w parafii Saint John Parish
Miejscowości w Anglii:
 Portsmouth – miasto na południowym wybrzeżu Anglii w hrabstwie Hampshire
 Portsmouth F.C. – angielski klub piłkarski
 City of Portsmouth – dystrykt (unitary authority) hrabstwa Hampshire (Anglia)
 Portsmouth – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Portsmouth – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Portsmouth – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Portsmouth – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
 Portsmouth – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Portsmouth – miasto w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Portsmouth (ang. Portsmouth Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Portsmouth (ang. Portsmouth Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Portsmouth (ang. Portsmouth Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
Przedsiębiorstwa:
 Portsmouth Naval Shipyard – amerykańska stocznia okrętowa